Das Flusssystem der Mosel ist durch die Rahmenbedingung geprägt, dass sie aus einem hohen Mittelgebirge in das nur leicht von Hügeln gegliederte lothringische Becken fließt und aus diesem in ein anderes Mittelgebirge, das Rheinische Schiefergebirge, das sie allerdings in gemessenem Abstand von den Höhenzügen des Hunsrück und der Eifel durchquert. 

Ihre obersten rechten Nebenflüsse, die parallel zu ihr aus den Vogesen kommen, sind annähernd so wasserreich (die Moselotte sogar deutlich wasserreicher) und annähernd so lang wie die Mosel an ihren Mündungen. Die beiden längsten Nebenflüsse erreichen die (dort inzwischen deutlich längere) Mosel bald nach ihrem Eintritt ins Rheinische Schiefergebirge. 

Die Sauer mit ihren Nebenflüssen insgesamt und die nördlichen Nebenflüsse der Saar entwässern dieses Gebirge nach Süden. Dabei transportieren die Saar und ihre Zuflüsse Wasser aus verschiedensten Richtungen, aus den Vogesen im Süden, aus dem Pfälzer Wald im Osten und die Nied aus dem Gebiet zwischen Saar und mittlerer Mosel. 

Die meisten Flüsse des Systems Mosel haben bis auf die Oberläufe ein geringes Gefälle. Bei den parallel zu Our und unterer Sauer als der Eifel kommenden Flüssen sind die Talflanken auf lange Strecken etwa gleich hoch, da die Talsohlen und das umgebende Plateau in gleicher Weise zur Mosel hin abfallen. Die Zuflüsse aus dem Hunsrück zur unteren Mosel sind unter den kürzeren und haben die stärksten Gefälle. Ihre Täler sind am Fuß des Hunsrückhauptkamms oft nur flache Mulden, kurz vor der Mosel aber tief eingeschnitten.

Siehe auch 
 Liste von Zuflüssen der Mosel

Einzelnachweise